NGC 5040 est une galaxie lenticulaire (spirale ?) située dans la constellation des Chiens de chasse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 5040 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1789.

À ce jour, une mesure non basée sur le décalage vers le rouge (redshift) donne une distance d'. Cette valeur est tout juste à l'extérieur des valeurs de la distance de Hubble.

La galaxie à environ 1 minute d'arc au nord-ouest de NGC 5040 est  quelquefois mentionnée comme une compagne de NGC 5040. Avec une distance de Hubble de , cette galaxie est au moins deux fois plus éloignée. Il s'agit donc d'un coupe purement optique.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 5040 sur le site du professeur C. Seligman

5040
Constellation des Chiens de chasse
Galaxie lenticulaire
Objet céleste découvert en 1789
Objet céleste découvert par William Herschel